Cedar Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Grove Township (Orange County, North Carolina)
 Cedar Grove Township (Randolph County, North Carolina)
 Cedar Grove Township (Oklahoma)